Лукас Лерагер (; родился 12 июля 1993 года в Гладсаксе, Дания) — датский футболист, полузащитник клуба «Дженоа» и сборной Дании. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Лерагер начал профессиональную карьеру в клубе «АБ». В 2010 году он дебютировал за основную команду в первом датском дивизионе. Летом 2013 года Лукас перешёл в «Виборг». 26 июля в матче против «Норшелланна» он дебютировал в датской Суперлиге. По итогам сезона клуб вылетел в Первую лигу, но Лерагер остался в команде. 3 августа 2014 года в поединке против «ХБ Кёге» он забил свой первый гол за «Виборг». По итогам сезона Лукас помог клубу вернуться в элиту.

Летом 2016 года Лерагер перешёл в бельгийский «Зюлте-Варегем». 30 июля в матче против «Эйпена» он дебютировал в Жюпиле лиге. 24 сентября в поединке против «Мехелена» Лукас забил свой первый гол за «Зюлте-Варегем». В своём дебютном сезоне он помог клубу завоевать Кубок Бельгии.

Летом 2017 года Лерагер перешёл во французский «Бордо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. 6 августа в матче против «Анже» он дебютировал в Лиге 1. В поединке против «Лиона» Лукас забил свой первый гол за «Бордо».

В январе 2019 года отправился в аренду в «Дженоа».

Международная карьера 
6 июня 2017 года в товарищеском матче против сборной Германии Лерагер дебютировал за сборную Дании, заменив во втором тайме Кристиана Эриксена.

В 2018 году Лерагер принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Франции.

Достижения 
 «Зюлте-Варегем»
 Обладатель Кубка Бельгии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Виборг»
Игроки ФК «Дженоа»